Écolier peut faire référence à :
 écolier, un format de papier,

Écolier en éducation 

 Écolier (éducation), un élève dès qu'il commence sa scolarité que ce soit à l'école maternelle (au Québec) ou à la pre-school (aux États-Unis). Ce terme l'accompagnera jusqu'à ce qu'il termine le secondaire (Québec) ou le high-school (États-Unis).  

 étudiant, dès qu'il entrera au Collège (Québec), au Lycée (France) ou au Collège (Suisse) puis à l'Université.

Au Moyen Âge, l'écolier était un étudiant qui fréquentait, qui étudiait, dans une université.

Voir aussi
 
 Le Temps des écoliers, un court métrage, 
 Les Petites Écolières, un film pornographique, 
 L'escalier des Écoliers, un escalier du XVIIe siècle à Sighișoara, en Roumanie.